Мелания — женское имя, происходит от греческого «μελανία» — «чернота» или от «μέλας», что означает «тёмный». Имя получило широкое распространение в англоговорящих странах примерно в 1930-х годах благодаря популярности романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» (1936) и «Filmation» (1939), так как одна из главных героинь романа носила имя «Мелани Гамильтон». Популярность имени увеличивалась до 1970-х и с тех пор остаётся неизменной. Имя «Мелани» было на 86-м месте самых популярных имён для девочек, родившихся во Франции в 2004 году. В Австралии «Мелани», как правило, произносится с ударением на второй слог.

Известные люди, носящие имя «Мелани» 
 Браун, Мелани;
 Чисхолм, Мелани;
 Фиона, Мелани;
 Торнтон, Мелани Джанин;
 Сафка-Шекерик, Мелани Энн;
 Уден, Мелани;
 Майрон, Мелани;
 Лински, Мелани;
 Мартинес, Мелани;
 Кляйн, Мелани;
 Гриффит, Мелани;
 Трамп, Мелания;
 Вальехо, Мелани.

Вымышленные персонажи 
 Мелани Гамильтон из «Унесённые ветром»;
 Мелани Страйдер из «Гостья»;
 Мелани Исаакс из «Бесчестье»;
 Мелани Йоназ из «Дни нашей жизни».

См. также 
 Мел (имя)

Примечания

Ссылки 
 wikt:Melanie

Женские имена